Учителя:
 «Учителя» () — американская драма 1984 года, режиссёр Артур Хиллер
 «Учителя» () — британский телесериал 2001 года, режиссёр Сюзанна Уайт
 «Учителя» — российский телесериал 2014 года, режиссёр Вартан Акопян
 «Учителя» — российский телесериал 2019 года, режиссёры Илья Куликов и Никита Грамматиков

См. также 
 Учитель (значения)#Фильмы